Цабар () — местное название вида кактуса-опунции в Израиле, Палестине и других странах Ближнего Востока.
 Сабра (Цабар) — самоназвание еврея-израильтянина, родившегося в своей стране (в отличие от эмигранта-репатрианта).
 «Цабар» — название одного из батальонов в израильской пехотной бригаде «Гивати».

Персоналии 
 Цабар, Шалом — профессор истории искусства и еврейского фольклора в Еврейском Университете в Иерусалиме.
 Цабар, Шимон — израильский публицист, сатирик, художник, поэт и политический активист.

См. также 
 Цабари, Рахель — израильский педагог, политический деятель, депутат кнессета 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го созывов.
 Сабра